Яснотковые:

 Яснотковые — семейство растений, включающее около 210 родов.
 Яснотковые — подсемейство двудольных растений в составе семейства Яснотковые.